Ча́рли Алекса́ндр Вильянуэва (; родился 24 августа 1984 в Куинсе, Нью-Йорк, США) — американский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс».

Средняя школа 
В первый год своего обучения Вильянуэва учился в школе Ньютауна в Куинсе, Нью Йорк, где играл в одной команде с будущим игроком НБА Смашем Паркером. Следующие три года он провёл в Академии Блэра в Блэрстауне, Нью-Джерси, где играл с другим будущим игроком НБА — Луолом Денгом. В школе Чарли получал различные награды, будучи старшеклассником был назван со-игроком года в штате Нью-Джерси, а на четвёртом году обучения он занял пятое место в конкурсе по броскам сверху.

Студенческая карьера 
Первоначально Вильянуэва дал обязательство играть за университет Иллинойса, но после того, как Билл Селф предпочёл Иллинойсу университет Канзаса, он отказался от него, а вместо этого решил выступать за университет Коннектикута.

В свой первый год обучения в университете Коннектикута Вильянуэва получал различные награды от команды новичков Большой Восточной конференции и был одним из ключевых запасных национальной команды NCAA в 2004-м году. На втором курсе университета он набирал в среднем 13 очков и 6,4 подбора за 81 игру. В 2005-м году Чарли выдвинул свою кандидатуру на драфт НБА.

Карьера в НБА

Торонто Рэпторс (2005–2006)
Команда «Торонто Рэпторс» была широко раскритикована за то, что выбрала Чарли под общим седьмым номером на драфте НБА 2005-го года, на что он ответил хорошей игрой в качестве новичка НБА. Он стал вторым среди новичков по очкам и подборам и третьим по игровому времени и блокшотам, а также сделал 12 дабл-даблов. Чарли установил в «Рэпторс» рекорд для новичков - 48 очков и 18 подборов в игре. Вильянуэва также участвовал в матче новичков НБА и был включён в первую сборную новичков НБА.

Милуоки Бакс (2006–2009)
Вильянуэва был обменян в «Милуоки Бакс» на разыгрывающего Ти Джей Форда по личным соображениям 30 июня 2006-го года. В 2009-м году, когда звезда «Бакс» - Майкл Редд порвал переднюю крестовидную связку в январе во время игры против «Сакраменто Кингз», у «Милуоки» не было больших шансов на победу. Во время сезона Вильянуэва начал прогрессировать и показывать более хорошую статистику. К концу года он установил в своей карьере рекорды по очкам и подборам (16,2 и 6,7 соответственно).

Детройт Пистонс (2009–2014)

В июне 2009-го года Чарли подписал пятилетний контракт с «Детройт Пистонс», стоимостью 40 миллионов долларов.
2 января 2013-го года Виллануэва был оштрафован на 25 тыс. долларов за грубый фол на защитнике «Сакраменто Кингз» Айзее Томасе. Виллануэва был удален с площадки за удар Томаса локтем, после чего Айзея упал в районе трехсекундной зоны. Офис НБА вынес штраф после просмотра игры.

Даллас Маверикс (2014–2016)
9 сентября 2014-го года Виллануэва согласился подписать минимальный контракт с «Даллас Маверикс». 9 февраля 2015 года Чарли удалось набрать 26 очков в проигранном матче против «Лос-Анджелес Клипперс», что стало лучшим его достижением по ходу сезона 2014/2015.
6 августа 2015-го года Чарли повторно подписал контракт с «Даллас Маверикс» сроком на один год.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Национальная сборная 
Чарли представлял баскетбольную сборную США на молодёжных соревнованиях. В 2009-м году Вильянуэва захотел поменять свою спортивную национальность, чтобы выступать за Доминиканскую Республику. По правилам ФИБА он попросил, чтобы Федерация баскетбола США отпустила его для смены спортивной национальности. Чарли выступал в 2009-м году за национальную команду Доминиканской Республики на чемпионате Америки по баскетболу, где Доминикана заняла пятое место. На следующем чемпионате Америки команда ДР заняла третье место.

Личная жизнь
Виллануэва страдает аутоиммунным заболеванием кожи - универсальной алопецией, которая является одной из разновидностей очаговой алопеции. Данная болезнь приводит к потере волос на скальпе и других частях тела, но как такового вреда для человека не представляет. Виллануэва является представителем американского Национального фонда очаговой алопеции. В феврале 2006-го года Чарли получил награду от NBA Community Assist Award за работу в организации.

Первое доминикано-американское поколение Виллануэва свободно владеет испанским, т.к. это язык, на котором Чарли говорит со своей семьей.

У Вильянуэвы есть двое детей.

Ссылки 
 Профайл на сайте НБА 
 Профайл на сайте www.basketball-reference.com 
 Официальный сайт Чарли Вильянуэва 

Баскетболисты США
Баскетболисты Доминиканской Республики
Игроки «Коннектикут Хаскис» (баскетбол)
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Выпускники Средней школы Ньютауна
Выпускники Коннектикутского университета